Franciszek Hiacynt, wł. Francesco Giacinto di Savoia (ur. 14 września 1632, zm. 4 października 1638) – książę Sabaudii w latach 1637–1638 (regencję w tym czasie sprawowała jego matka Krystyna Maria Burbon). Markiz Saluzzo, hrabia Aosty, Moriany i Nicei, tytularny król Królestwa Jerozolimskiego. Nazywano go również Rajskim Kwiatem (fr. Fleur de Paradis, ang. Flower of Paradise).

Życiorys 
Był drugim synem Wiktora Amadeusza I, księcia Sabaudii, i Krystyny Marii Burbon, jego starszy brat Ludwik Amadeusz zmarł, jeszcze zanim Franciszek Hiacynt się urodził. Kiedy zmarł jego ojciec, Franciszek Hiacynt miał zaledwie 5 lat, a zmarł rok później, więc przez całe jego panowanie to jego matka była faktyczną władczynią (była ona francuską księżniczką, córką króla Henryka IV i jego drugiej żony Marii Medycejskiej). Zmarł zaś w zamku Valentino w Turynie. Jego następcą został jego młodszy brat Karol Emanuel II.

Ordery 

 Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) od 1637 Wielki Mistrz

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Urodzeni w 1632
Zmarli w 1638
Ludzie urodzeni w Turynie